Gminy i dzielnice w Niemczech:
 Hahn – dzielnica Akwizgranu
 Hahn – dzielnica Taunusstein
 Hahn – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Hahn am See – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Hahn bei Marienberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Adam Hahn – polski architekt, mąż Danuty
 Carl Hahn (1801–1876) – pruski prawnik i sędzia
 Danuta Hahn – polska architekt, żona Adama
 Otto Hahn – niemiecki chemik
 Wiktor Hahn – polski historyk literatury, bibliograf

Inne:
 hahn – pierwotnie używana nazwa pierwiastka dubn

Zobacz też 
 Frankfurt-Hahn – port lotniczy w Niemczech
 Haan
 Han